Wortmann ist der Familienname folgender Personen:

 Amelie Wortmann (* 1996), deutsche Hockeyspielerin
 Andreas Wortmann (* 1982), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Anton Wortmann (bl. 1689–1727), deutscher Kirchenmaler, tätig in Lübeck
 Christian Karl Albert Wortmann (1680–1760), deutscher Maler und Graveur 
 Clara Wortmann, bekannt als Claire Waldoff (1884–1957), deutsche Chanson-Sängerin
 Corien Wortmann (* 1959), niederländische Managerin und Europapolitikerin
 Dietrich Wortmann (1884–1952), deutscher Ringer
 Ewald Wortmann (1911–1985), deutscher NS-Arzt
 Franz Xaver Wortmann (1921–1985), deutscher Segelflugzeugkonstrukteur
 Hartmut Wortmann, deutscher Kirchenmusiker
 Hildegard Wortmann (* 1966), deutsche Managerin
 Jakob Wortmann (1732–1802), deutscher Bürgermeister (Elberfeld)
 Johannes Wortmann (1844–1920), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Julius Wortmann (1856–1925), deutscher Mykologe
 Nina Wortmann (* 1980), deutsches Model und Sportlerin
 Peter Jakob Wortmann (1768–1814), Kaufmann und Ratsverwandter in Elberfeld
 Roger Wortmann (* 1968), österreichischer Schriftsteller, Regisseur, Szenograph und OnAirPromotion-Spezialist
 Sara Wortmann (* 1983), deutsche Theaterschauspielerin
 Siegbert Wortmann (* 1955), deutscher Computerpionier und Unternehmer
 Siegfried Wortmann (1907–1951), österreichischer Fußballspieler
 Sönke Wortmann (* 1959), deutscher Regisseur
 Thomas Wortmann (* 1983), deutscher Literaturwissenschaftler
 Wilhelm Wortmann (1897–1995), deutscher Architekt, Stadtplaner und Hochschullehrer

Wortmann ist der Name folgender Unternehmen:
 Wortmann AG, deutscher Computerhersteller
 Wortmann Schuh-Holding, deutsches Schuh-Produktions- und -Vertriebsunternehmen
Siehe auch:
 Vortmann